A Equipe Arubana de Copa Davis representa Aruba na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Aruba Lawn Tennis Bond.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Arubana)

Aruba